Алеске́ндер Энве́рович Рамаза́нов (род. 1950) — военный журналист, писатель.

Биография 
Алескендер Энверович Рамазанов родился в 1950 году в Дагестане. Лезгин.
 1971 г. — получил военное образование: курсы офицеров запаса при 43-й радиотехнической бригаде Бакинского округа ПВО.
 1976 год — окончил с отличием Дагестанский сельскохозяйственный институт, зооинженерный факультет.

Алескендер Энверович c 2003 года работает в компании «ЭФКО».

Награды 
Подполковник в отставке Алескендер Энверович Рамазанов награждён орденами:
  «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени,
  «Красной Звезды»,
  «За военные заслуги».

Публикации 
Алескендер Энверович — автор цикла книг об афганской войне.
 «Дивизия цвета хаки» — Тираж: 5000 экз.
 «Война затишья не любит» — Тираж: 7000 экз.
 «Последний кадр» // Роман — Тираж: 8000 экз.
 «Зачем мы вернулись, братишка?» — Тираж: 4000 экз.
 «Последний легион империи» // ISBN: 978-5-699-40234-2.
 «Родная афганская пыль» — Тираж: 4000 экз.
 «Трагедия в ущелье Шаеста» — Тираж: 4000 экз.
 «Ярмо богов» (не опубликована).

См. также 
 Бой у кишлака Шаеста

Примечания

Ссылки 
 Книги автора Алескендер Рамазанов
 Автор Алескендер Рамазанов

 ...все книги автора Алескендер Рамазанов.

Военные журналисты России